Cascina Motta ima više značenja:
 Cascina Motta, Cuneo
 Cascina Motta, Torino